Lindau kan henvise til flere steder:

I Tyskland:
 Lindau (Bodensee) er administrationsby i Landkreis Lindau (Bodensee) i Regierungsbezirk Schwaben, i Bayern
 Lindau (Anhalt) er en by i Landkreis Anhalt-Bitterfeld i delstaten Sachsen-Anhalt.
 Lindau (Kiel) er en kommune i Kreis Rendsborg-Egernførde i delstaten Slesvig-Holsten

Det er også et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Arvid Lindau (1892–1958) – svensk patolog
 Dietrich Wilhelm Lindau (1799–1862) – tysk maler og tegner
 Paul Lindau (1839–1919) – tysk dramatiker
 Rudolf Lindau (1829–1910) – tysk forfatter